Лекю́р-д’Альбижуа́ (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Альби-4. Округ коммуны — Альби.

Код INSEE коммуны — 81144.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 550 км к югу от Парижа, в 75 км северо-восточнее Тулузы, в 4 км к востоку от Альби.

На юге коммуны протекает река Тарн.

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 4186 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 2502 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 1766 были экономически активными, 736 — неактивными (показатель активности — 70,6 %, в 1999 году было 68,7 %). Из 1766 активных работали 1636 человек (871 мужчина и 765 женщин), безработных было 130 (48 мужчин и 82 женщины). Среди 736 неактивных 239 человек были учениками или студентами, 276 — пенсионерами, 221 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Нотр-Дам-де-ла-Дреш. Исторический памятник с 1996 года.
 Церковь Св. Архангела Михаила (XII век). Исторический памятник с 1883 года.
 Городские ворота, также называемые Часовая башня (XV век). Исторический памятник с 1911 года.

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Тарн